Жан Луи́ Родольф Агасси́с (Агасси) (; ) — швейцарский и американский учёный-естествоиспытатель, один из основоположников гляциологии. Член Национальной академии наук США (1863), иностранный член Лондонского королевского общества (1838).

Биография 
Родился в городке Мотье (ныне в составе общины  кантона Фрибур); изучал медицину в Цюрихе, Хайдельберге и Мюнхене.

В 1831 году был приглашён занять кафедру естественных наук в Невшателе, где поселился и прожил до 1846 года.

В октябре 1833 года женился на художнице Сесиль Браун, сестре его университетского товарища натуралиста Александра Брауна. Их сын, Александр Агассис, родившийся в Невшателе в 1835 году, впоследствии стал преемником отца в управлении Музеем сравнительной зоологии в Гарварде.

Переселившись в США, Луи Агассис был профессором в Бостоне,  и, наконец, в Нью-Кембридже близ Бостона. Встретив здесь общий почёт и широкое материальное содействие для своих путешествий, он полностью посвятил себя науке и обогатил коллекциями великолепный нью-кембриджский музей — «Museum of Comparative Anatomy» (ныне — Музей сравнительной зоологии при Гарвардском университете).

С 1835 года он был корреспондентом Парижской академии наук. Иностранный член Баварской АН (1853). С 5 декабря 1869 года член-корреспондент Петербургской академии наук. Почётный член Венгерской АН (1863).

Агассис работал по нескольким отраслям естественных наук, совершил несколько путешествий по Европе, Северной Америке и Бразилии. В последние годы своей жизни он был ярым противником теории Дарвина, оставаясь верным школе Ж. Л. Кювье.

Учёный принимал активное участие в изучении коллекций доставляемых для Годефруа, который размещал их в основанном им .

Его важнейшие исследования касаются рыб, морских ежей и глетчеров. Капитальнейший из его трудов о рыбах: «Recherches sur les poissons fossiles» (5 т., Невшатель, 1833—1842, с 311 литографическими таблицами in folio), и продолжение этого труда «Monographie des poissons fossiles du vieux grès rouge du système Dévonien des Iles Britanniques» (Золот., 1845; с 41 табл.).

Исследование о пресноводных рыбах Средней Европы остановилось на одном выпуске таблиц, изданной К. Фохтом «Embryologie des Salmones» (1840) и обработанной тем же К. Фохтом в сотрудничестве с Агассисом «Anatomie des Salmones».

Агассис совместно с  написал несколько монографий о морских ежах — анатомию ежей разработал Габриэль Валентин.

Агассис был ярым противником эволюции и дарвинизма. Он писал: «Я считаю это учение противоречащим истинным методам естественной истории и опасным, даже фатальным для развития этой науки». Агассис утверждал, что все виды, роды, семейства и прочие систематические единицы животных и растений созданы божественным разумом и представляют воплощение форм его мысли.

Наблюдение за ледниками 
Агассис — один из основоположников гляциологии, результаты многочисленных и продолжительных наблюдений над ледниками (Аарскими) изложены им в его «Études sur les glaciers» (Невшатель, 1840, с 32 табл.) и «Sistème glaciaire» (, 1847). Он был ревностным защитником теории  о распространении ледников. В Америке занимался главным образом продолжением своих наблюдений над ледниками, исследованиями фауны, чтением популярных лекций и изданием популярных книг.

Путешествие в Бразилию, предпринятое им в 1865 году, важных научных результатов не принесло, но зато им были привезены богатые коллекции. Такие же результаты дало и его путешествие с целью измерения глубин вокруг мыса Горн (1870).

В 1923 году в честь Ж. Л. Агассиса названо древнее пресноводное приледниковое озеро в Северной Америке.

Награды 
 Медаль Волластона (1836)
 Медаль Копли (1861)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Неожиданный ракурс. Жан Луи Родольф Агассис
 
 Биография и библиография 

Гляциологи США
Зоологи США
Зоологи Швейцарии
Биологи XIX века
Профессора Гарвардского университета
Иностранные члены Французской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Национальной академии наук США
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Награждённые медалью Копли
Награждённые медалью Волластона
Члены Баварской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Почётные члены Венгерской академии наук
Члены Эдинбургского королевского общества
Выпускники Цюрихского университета
Президенты Американской ассоциации содействия развитию науки